Самјуел Лирој Џексон (; Вашингтон, 21. децембар 1948) је амерички филмски глумац. Познат је по улогама у филмовима Петпарачке приче, Умри мушки са осветом, и у трилогији Звездани ратови, где је играо улогу џедаја Мејса Виндуа.

Биографија 
Џексон је рођен у Вашингтону, а одрастао је са мајком у граду Чатануга у Тенесију. Његов отац је живео далеко од њега и мајке, у Канзас Ситију, у Мисурију, а неколико година касније умире од алкохолизма. Џексон је похађао колеџ Морхаус (-{Morehouse College}-) у Атланти (Џорџија). Касније добија мање улоге на телевизији и 1976. године се сели у Њујорк.

За глуму у филму Љубавна грозница на Канском филмском фестивалу 1991. године добија награду за најбољу споредну мушку улогу. Четири године касније је номинован за Оскара као најбољи споредни глумац за филм Петпарачке приче (1994).

Приватни живот 

Џексон је ожењен са глумицом Латањом Ричардсон и заједно имају једну кћерку која се зове Зое. Џексон је велики фан кошарке посебно Харлем Глобтротерса, а у слободно време воли да игра голф. На снимању филма Формула 51 у Ливерпулу, гледао је пар утакмица ФК Ливерпула и од тад навија за њих.

Награде 
 Најбоља споредна мушка улога за филм -{Jungle Fever}- (1991) на Канском филмском фестивалу

Филмографија 

|- 
| 1972. || || -{Together for Days}- || Стен ||
|- 
| 1977. || || -{The Displaced Person}- || - ||
|- 
| 1978. || || -{The Trial of the Moke}- || - ||
|- 
| 1981. || || -{Ragtime}- || члан банде ||
|- 
| 1987. || || -{Uncle Tom's Cabin}- || Џорџ Харис ||
|- 
| 1987. || || -{Magic Sticks}- || Бум ||
|- 
| 1987. || || -{Eddie Murphy Raw}- || Едијев ујак ||
|- 
| 1988. || || -{School Daze}- || Лидс ||
|- 
| 1988. || Принц открива Америку || -{Coming to America}- || -{Hold-Up Man}- ||
|- 
| 1989. || || -{Dead Man Out}- || Калвин Фредрикс ||
|- 
| 1989. || || -{Do the Right Thing}- || -{Mister Senor Love Daddy}- ||
|- 
| 1989. || || -{Sea of Love}- || црнац ||
|- 
| 1990. || || -{Def by Temptation}- || министар Гарт ||
|- 
| 1990. || || -{A Shock to the System}- || Јулисис ||
|- 
| 1990. || || -{Betsy's Wedding}- || Мајки ||
|- 
| 1990. || || -{Mo' Better Blues}- || Медлок ||
|- 
| 1990. || Истеривач ђавола 3: Легија || -{The Exorcist III}- || -{Dream blind man}- ||
|- 
| 1990. || Добри момци || -{Goodfellas}- || Стакс Едвардс ||
|- 
| 1990. || || -{The Return of Superfly}- || Нејт Кабот ||
|- 
| 1991. || Љубавна грозница || -{Jungle Fever}- || Гејтор Пјурифај ||
|- 
| 1991. || || -{Johnny Suede}- || Би-Боп ||
|- 
| 1991. || || -{Strictly Business}- || Монро ||
|- 
| 1991. || || -{Dead and Alive: The Race for Gus Farace}- || Хечер ||
|- 
| 1992. || || -{Jumpin' at the Boneyard}- || господин Симпсон ||
|- 
| 1992. || || -{Fathers & Sons}- || Маршал ||
|- 
| 1992. || || -{Juice}- || Трип ||
|- 
| 1992. || || -{White Sands}- || Грег Микер ||
|- 
| 1992. || Патриотске игре || -{Patriot Games}- || натпоручник Роби Џексон ||
|- 
| 1993. || || -{Simple Justice}- || стјуард ||
|- 
| 1993. || || -{Loaded Weapon 1}- || нарденик Вес Лугер||
|- 
| 1993. || || -{Amos & Andrew}- || Ендру Стерлинг ||
|- 
| 1993. || || -{Menace II Society}- || Тат Лосон ||
|- 
| 1993. || Парк из доба Јуре || -{Jurassic Park}- || Реј Арнолд ||
|- 
| 1993. || Права романса || -{True Romance}- || Биг Дон ||
|- 
| 1994. || || -{Fresh}- || Сем ||
|- 
| 1994. || || -{Hail Caesar}- || поштар ||
|- 
| 1994. || || -{Assault at West Point: The Court-Martial of Johnson Whittaker}- || Ричард Гринер ||
|- 
| 1994. || Насупрот зиду || -{Against the Wall}- || Џамал ||
|- 
| 1994. || Петпарачке приче || -{Pulp Fiction}- || Џулс Винфилд ||
|- 
| 1994. || || -{The New Age}- || Дејл Деверо ||
|- 
| 1994. || || -{The Search for One-eye Jimmy}- || пуковник Рон ||
|- 
| 1995. || || -{Losing Isaiah}- || Кадар Луис ||
|- 
| 1995. || Пољубац смрти || -{Kiss of Death}- || Калвин Харт ||
|- 
| 1995. || Умри мушки 3 || Die Hard: With a Vengeance || Зус Карвер ||
|- 
| 1995. || || -{Fluke}- || Румбо ||
|- 
| 1996. || || -{Sydney}- || Џими ||
|- 
| 1996. || || -{The Great White Hype}- || свештеник Фред Салтан||
|- 
| 1996. || || -{Trees Lounge}- || Вендел ||
|- 
| 1996. || Време за убијање || -{A Time to Kill}- || Карл Ли Хејли||
|- 
| 1996. || Дуг пољубац за лаку ноћ || -{The Long Kiss Goodnight}- || Мич Хенеси ||
|- 
| 1997. || 187 || -{187}- || Тревор Гарфилд ||
|- 
| 1997. || || -{Eve's Bayou}- || -{Louis Batiste}- ||
|- 
| 1997. || Џеки Браун || -{Jackie Brown}- || Ордел Роби ||
|- 
| 1998. || Сфера || Sphere || др Хари Адамс ||
|- 
| 1998. || Преговарач || -{The Negotiator}- || поручник Дани Роман ||
|- 
| 1998. || || -{Violon rouge, Le}- || Чарлс Мортиз ||
|- 
| 1999. || Звездани ратови — епизода I: Фантомска претња || Star Wars: Episode I - The Phantom Menace || Мејс Винду ||
|- 
| 1999. || Дубоко плаво море || -{Deep Blue Sea}- || Расел Френклин ||
|- 
| 2000. || || -{Any Given Wednesday}- || Вили Нутер ||
|- 
| 2000. || || -{Rules of Engagement}- || пуковник Тери Л. Чилдерс||
|- 
| 2000. || Шафт || -{Shaft}- || Џон Шафт ||
|- 
| 2000. || Несаломив || -{Unbreakable}- || Елајџа Прајс ||
|- 
| 2001. || || -{The Caveman's Valentine}- || Ромулус Ледбетер||
|- 
| 2001. || || -{The 51st State}- || Елмо Макелрој||
|- 
| 2002. || || -{The Comeback}- || - ||
|- 
| 2002. || Престројавање || -{Changing Lanes}- || Дојл Гипсон ||
|- 
| 2002. || Звездани ратови — епизода II: Напад клонова || -{Star Wars: Episode II - Attack of the Clones}- || Мејс Винду ||
|- 
| 2002. || || -{The House on Turk Street}- || Џек Фрир ||
|- 
| 2002. || || -{XXX}- || агент Огастус Гибонс||
|- 
| 2003. || || Basic ||Вест ||
|- 
| 2003. || Специјалци || -{S.W.A.T.}- || наредник Ден "Хондо" Харелсон||
|- 
| 2004. || || -{Country of My Skull}- || Лангстон Витфилд||
|- 
| 2004. || Не верујем да си то ти || -{Twisted}- || Џон Милс ||
|- 
| 2004. ||Убити Била 2 || -{Kill Bill: Vol. 2}- || Руфус ||
|- 
| 2004. || Невиђени || -{The Incredibles}- || Лушијус Бест/Фрозон ||
|- 
| 2005. || Тренер за пример || -{Coach Carter}- || тренер Кен Картер ||
|- 
| 2005. || || -{XXX: State of the Union}- || агент Огастус Гибонс||
|- 
| 2005. || Звездани ратови: — епизода III - Освета сита || Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith || Мејс Винду ||
|- 
| 2005. || || -{The Man}- || Дерек Ван||
|- 
| 2006. || || -{Honor Deferred}- || -{Verteller}- ||
|- 
| 2006. || || -{Freedomland}- || Лорензо Канзил ||
|- 
| 2006. || || -{Black Snake Moan}- || Лазараус ||
|- 
| 2006. || Змије у авиону || -{Snakes on a Plane}- || Нелвил Флин ||
|- 
| 2006. || || -{Home of the Brave}- || Вил Марш ||
|- 
| 2006. || || -{2004: A Light Knight's Odyssey}- || -{Fear}- ||
|- 
| 2006. || || -{Farce of the Penguins}- || -{Verteller}- ||
|- 
| 2007. || Ускрснуће шампиона || -{Resurrecting the Champ}- || Боб Сатерфилд ||
|- 
| 2007. || Чистач || -{Cleaner}- || Том Катлер ||
|- 
| 2008. || Скакач || -{Jumper}- || Роланд Кокс ||
|- 
| 2008. || Ајронмен || -{Iron Man}- || Ник Фјури ||камео
|- 
| 2008. || Звездани ратови: Клонски ратови || -{Star Wars: The Clone Wars}- || Мејс Винду ||
|- 
| 2009. || Проклетници || -{Inglourious Basterds}- || наратор ||
|- 
| 2010. || Ајронмен 2 || -{Iron Man 2}- || Ник Фјури ||
|- 
| 2010. || Незамисливо || -{Unthinkable}- || Х || дајрект-ту-видео
|- 
| 2011. || Тор || -{Thor}- || Ник Фјури ||камео
|- 
| 2011. || Капетан Америка: Први осветник ||-{Captain America: The First Avenger}- || Ник Фјури||камео
|- 
| 2012. || Осветници || -{The Avengers}- || Ник Фјури ||
|- 
| 2012. || Ђангова освета || -{Django Unchained}- || Стивен ||
|-
| 2014. || Робокап ||-{RoboCop}- || Патрик „Пет” Новак||
|-
| 2014. || Капетан Америка: Зимски војник ||-{Captain America: The Winter Soldier}- || Ник Фјури||
|- 
| 2015. || Подлих осам || -{The Hateful Eight}- || Маркус Ворен ||
|- 
| 2015. || Кингсман: Тајна служба || -{Kingsman: The Secret Service}- || Ричмонд Валентајн ||
|- 
| 2015. || Осветници: Ера Алтрона || -{Avengers: Age of Ultron}- || Ник Фјури ||
|- 
| 2016. || Легенда о Тарзану || -{The Legend of Tarzan}- || Џорџ Вашингтон Вилијамс ||
|- 
| 2017. || xXx: Повратак Зендера Кејџа || -{xXx: Return of Xander Cage}- || Аугустус Гибонс ||
|- 
| 2017. || Конг: Острво лобања || -{Kong: Skull Island}- || Престон Пакард ||
|- 
| 2017. || Мафијашки телохранитељ || -{The Hitman's Bodyguard}- || Дариус Еванс ||
|- 
| 2018. || Осветници: Рат бескраја || -{Avengers: Infinity War}- || Ник Фјури ||камео
|-
| 2018. || Невиђени 2 || -{Incredibles 2}- || Лушијус Бест/Фрозон ||
|-
| 2019. || Глас || -{Glass}- || Елајџа Прајс / Мистер Глас ||
|-
| 2019. || Капетан Марвел || -{Captain Marvel}- || Ник Фјури ||
|-
| 2019. || Осветници: Крај игре || -{Avengers: Endgame}- || Ник Фјури ||
|-
| 2019. || Шафт || -{Shaft}- || Џон Шафт II ||
|-
| 2019. || Спајдермен: Далеко од куће || -{Spider-Man: Far From Home}- || Ник Фјури ||
|-
| 2019. || Звездани ратови — епизода IX: Успон Скајвокера || -{Star Wars: The Rise of Skywalker}- || Мејс Винду || глас (камео)
|-
| 2020. ||  || -{The Last Full Measure}- || Такода ||
|-
| 2020. ||  || -{The Banker}- || Џо Морис ||
|-
| 2021. || Слагалица страве 9: Спирала || -{Spiral}- || Маркус Бенкс ||
|-
| 2021. || Телохранитељ мафијашеве жене || -{The Hitman's Wife's Bodyguard}- || Даријус Кинкејд ||
|-
| 2023. || Марвелови || -{The Marvels}- || Ник Фјури ||
|-
|  ||  || -{Blazing Samurai}- || Џимбо || глас
|-
|  ||  || -{Spinning Gold}- || Џорџ Клинтон ||
|}

Познати глумци са којима је сарађивао 
 Брус Вилис (Петпарачке приче, Умри мушки са осветом, Несаломиви)
 Шерон Стоун (Сфера)
 Џон Траволта (Петпарачке приче)
 Дастин Хофман (Сфера)
 Еди Марфи (-{Coming to America}-)
 Ђина Дејвис (Дуги пољубац за лаку ноћ)
 Колин Фарел (-{S.W.A.T.}-)
 Ешли Џад (Не верујем да си то ти)
 Џулијен Мур (-{Freedomland}-)
 Енди Гарсија (Не верујем да си то ти)

Референце

Додатна литература

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1948.
Амерички глумци
Афроамерички глумци
Глумци у Ратовима звезда
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сребрни медвед